Толуїдин має 3 ізомери:

 2-толуїдин
 3-толуїдин
 4-толуїдин